Příjmení Burrell nese více osobností:

 Boz Burrell (1946–2006) – anglický baskytarista, kytarista a zpěvák
 Dawn Burrellová (* 1973) – americká atletka
 Gary Burrell (1937–2019) – americký podnikatel a filantrop
 Kenny Burrell (* 1931) – americký jazzový kytarista a hudební skladatel
 Leroy Burrell (* 1967) – americký atlet
 Ty Burrell (* 1967) – americký herec a komik